Organisk kan vara

 Organisk kemi – vetenskapen om kolföreningarnas kemi
 Kolföreningar – kemiska föreningar där kol ingår
 Organisk syra – organiska föreningar som samtidigt är syror
 Organiskt material – det material i marken som är av organogent ursprung
 Organisk jord – jordarter som i huvudsak består av organiskt material
 Organisk psykos – en form av psykos som har organiska orsaker
 Organisk personlighetsstörning –  en psykiatrisk diagnos i ICD-10 för en personlighetsstörning
 Organisk arkitektur – en typ av arkitektur som förespråkar harmoni mellan människan och naturen
 Organisk tillväxt – inom företagsekonomi, att växa genom expansion till skillnad från uppköp.
 Organisk-biologisk odling – en form av ekologisk odling

Se även
 Organism – fysikaliskt strukturerade materiella objekt som till största del består av organiskt kemiska substanser